Brothers kan också på:

Brothers: A Tale of Two Sons – ett spel av Josef Fares
 Brothers (auktor) – en auktorsförkortning för flera personer
 Brothers (film) – en amerikansk film från 2009, baserad på den danska filmen Bröder
 Brothers (företag) – en svensk butikskedja
 Brothers (musikalbum) – ett amerikanskt musikalbum från 2010 av The Black Keys
 The Brothers – brittisk TV-serie från 1970-talet, se Arvingarna (TV-serie)